Tra le competizioni dello sci alpino ai XV Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò mercoledì 24 febbraio sulla pista Ladies' Olympic Giant Slalom di Nakiska; la svizzera Vreni Schneider vinse la medaglia d'oro, la tedesca occidentale Christa Kinshofer quella d'argento e la svizzera Maria Walliser quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era la statunitense Debbie Armstrong, che aveva vinto la gara dei XIV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Jahorina precedendo la connazionale Christin Cooper (medaglia d'argento) e la francese Perrine Pelen (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la stessa Schneider, vincitrice a Crans-Montana 1987 davanti all'austriaca Roswitha Steiner e alla jugoslava Mateja Svet.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificata
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.37 (UTC-7)
Pista: Ladies' Olympic Giant Slalom (Eagle Tail – Whiskey Gap)
Partenza: 2 205 m s.l.m.
Arrivo: 1 880 m s.l.m.
Dislivello: 325 m
Porte: 42
Tracciatore: Phillipe Chevalier (Svizzera)

2ª manche:
Ore: 13.37 (UTC-7)
Pista: Ladies' Olympic Giant Slalom (Eagle Tail – Whiskey Gap)
Partenza: 2 205 m s.l.m.
Arrivo: 1 880 m s.l.m.
Dislivello: 325 m
Porte: 48
Tracciatore: Jules Mazzega (Francia)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1988

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile